Chenereilles (Loire)
 Chenereilles (Haute-Loire)